Бриганти́на:

 Бригантина — двухмачтовое парусное судно со смешанным парусным вооружением.
 Бригантина — вид средневекового пластинчатого доспеха.
 Бригантина — Бердянский международный кинофестиваль.
 Песня «Бригантина»
 Радиола «Бригантина»
 Бригантина — советский сорт озимой пшеницы (выведен в 1982—1986 гг.)
 Бригантина (ансамбль) — вокальный ансамбль г. Перми.
 Бригантина — советская бит-группа.

Примечания